

События 

 Ramones подписали контракт с Sire Records
 В Лондоне образована рэгги-группа Aswad
 В Лондоне образована группа Motörhead
 Ричи Блэкмор и музыканты группы Elf образовали группу Rainbow
 В Лондоне основана британская панк-рок-группа Sex Pistols
 Джерри Нолан и Джонни Сандерс покидают группу «New York Dolls» и совместно с Ричардом Хэллом основывают панк-группу «The Heartbreakers».

Хронология 
 июнь — Алла Пугачёва (будучи солисткой ВИА «Весёлые ребята») одержала победу на международном фестивале эстрадных исполнителей «Золотой Орфей» в Болгарии с песней «Арлекино» (муз. Эмила Димитрова, русский текст Бориса Баркаса). С этого события начался быстрый рост популярности певицы в Советском Союзе.
 23 августа — Питер Гэбриэл ушёл из британской прогрессив-рок группы «Genesis» и начал карьеру в качестве сольного исполнителя.

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard 200) — «Greatest Hits» (Элтон Джон)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Love Will Keep Us Together» (Captain & Tennille, автор — Нил Седака)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Atlantic Crossing» (Род Стюарт)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Bohemian Rhapsody» (Queen)

Награды

Грэмми 
 «Грэмми» за альбом года — Пол Саймон за «Still Crazy After All These Years»
 «Грэмми» за запись года — Captain & Tennille за «Love Will Keep Us Together»
Зал славы премии «Грэмми»:
  (Артур Шнабель)
  (Бенни Гудмен)
  ()
 Leoncavallo: «Pagliacci Act I: Vesti la Giubba» (Энрико Карузо)
  (Дюк Эллингтон)

Зал славы авторов песен 
 
 
 
 
 
 Стивен Сондхайм

Зал славы кантри

Лучшие песни года по версии журнала Rolling Stone 
 «Born to Run» (Брюс Спрингстин)
 «No Woman, No Cry» (Боб Марли)
 «Tangled Up in Blue» (Боб Дилан)
 «Thunder Road» (Брюс Спрингстин)
 «Kashmir» (Led Zeppelin)
 «Bohemian Rhapsody» (Queen)
 «Wish You Were Here» (Pink Floyd)

Выпущенные альбомы 
 См. также категорию музыкальных альбомов 1975 года.

Февраль 
 Physical Graffiti (Led Zeppelin, 24 февраля)

Март 
 Dressed to Kill (Kiss, 19 марта)

Ноябрь 
 A Night at the Opera (Queen, 21 ноября)

Неточная дата 
 ABBA (ABBA)
 Head On (Bachman-Turner Overdrive)
 Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy (Elton John)
 One Of These Nights (Eagles)
 Horses (дебютный альбом Патти Смит)
 Just Another Way to Say I Love You (Барри Уайт)
 Main Course (Bee Gees)
 A Funky Thide of Sings (Билли Кобхэм)
 Sabotage (Black Sabbath)
 On Your Feet or on Your Knees (Blue Öyster Cult)
 Blood on the Tracks (Боб Дилан)
 Discreet Music (Брайан Ино)
 The Snow Goose (Camel)
 Landed (Can)
 Cunning Stunts (Caravan)
 Chicago VIII (Chicago)
 Come Taste the Band (Deep Purple)
 Bongo Fury (Фрэнк Заппа)
 Free Hand (Gentle Giant, студийный, Chrysalis)
 Good King Bad (Джордж Бенсон)
 Warrior on the Edge of Time (Hawkwind)
 In Praise of Learning (Henry Cow)
 Four Wheel Drive (Bachman-Turner Overdrive)
 Man-Child (Херби Хэнкок)
 Minstrel in the Gallery (Jethro Tull)
 Revolution Dub (Lee Scratch Perry)
 Iner Worlds (Mahavishnu Orchestra)
 Nightingales and Bombers (Manfred Mann's Earth Band)
 Oregon in Concert (Oregon)
 At the Sound of the Bell (Pavlov's Dog)
 Wish You Were Here (Pink Floyd)
 Cook (Premiata Forneria Marconi)
 Procol's Ninth (Procol Harum)
 Ritchie Blackmore’s Rainbow (Rainbow)
 Lisztomania (Рик Уэйкман)
 The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table (Рик Уэйкман)
 Evening Star (Роберт Фрипп и Брайан Ино)
 Caress of Steel (Rush)
 Fly By Night (Rush)
 Shakti with John McLaughlin (Shakti with John McLaughlin)
 Voyage of the Acolyte (Стив Хэкетт)
 Beginnings (Стив Хау)
 Crisis? What Crisis? (Supertramp)
 Your Mama Won't Like Me (Сьюзи Кватро)
 Nighthawks at the Diner (Том Уэйтс)
 Return to Fantasy (Uriah Heep)
 Godbluff (Van Der Graaf Generator)
 Tale Spinnin' (Weather Report)
 Venus and Mars (Wings)
 Rock’n’Roll (Джон Леннон)
 Shaved Fish (Джон Леннон)
 Young Americans (Дэвид Боуи)
 Yuppi du (Адриано Челентано)
 Первая пластинка группы Синяя птица
 In Trance (Scorpions)
 Pass It Around (Smokie)
 Picture Music (Клаус Шульце)
 Ommadawn (Майк Олдфилд)
 Timewind (Клаус Шульце)

Родились

Январь 
 2 января — Крис Чини — австралийский певец, музыкант и автор песен, вокалист и гитарист группы The Living End
 3 января — Тома Бангальтер — французский диджей и композитор, участник группы Daft Punk
 8 января — Харрис Джаярадж — индийский кинокомпозитор

Февраль 
 1 февраля — Big Boi — американский рэпер, композитор и музыкальный продюсер, участник группы Outkast
 7 февраля — Уэс Борланд — американский музыкант, гитарист группы Limp Bizkit

Март 
 15 марта —  (ум. ) — польский музыкант и композитор, гитарист группы Riverside
 17 марта — Пунит Раджкумар (ум. ) — индийский актёр, певец и телеведущий

Апрель 
 26 апреля — Джои Джордисон (ум. ) — американский рок-музыкант, основатель и барабанщик группы Slipknot
 27 апреля —  (ум. ) — американский рэпер, участник группы Three 6 Mafia

Май 
 8 мая — Энрике Иглесиас — испанский певец, автор песен, продюсер и актёр
 14 мая — Святослав Вакарчук — украинский певец, музыкант и автор песен, вокалист группы «Океан Ельзи»
 26 мая — Лорин Хилл — американская певица и композитор
 31 мая — Йовин — российская певица и гитаристка

Июль 
 10 июля — Стефан Карл Стефанссон (ум. ) — исландский актёр, певец и танцор
 12 июля — Нагараджан Муттуккумар (ум. ) — индийский поэт и автор песен
 18 июля — Дарон Малакян — американский музыкант, гитарист и вокалист группы System of a Down

Август 
 11 августа — Павел Усанов (ум. ) — российский музыкант, певец и композитор, бас-гитарист группы «Любэ»

Сентябрь 
 2 сентября — Джилл Янус (ум. ) — американская певица, вокалистка группы Huntress
 9 сентября — Джоуи Фик (ум. ) — американская кантри-певица, солистка дуэта Joey + Rory
 13 сентября — Иэн Кэри (ум. ) — американский диджей и музыкальный продюсер
 17 сентября —  (ум. ) — американский рэпер
 26 сентября — Александр Беляев (ум. ) — российский музыкальный журналист, музыкальный критик и переводчик
 30 сентября
 Алексей «Грюндик» Перминов (ум. ) — российский рэп-исполнитель, диджей и автор песен, участник группы «Рабы Лампы»
 Гленн Фредли (ум. ) — индонезийский певец, автор песен и актёр

Октябрь 
 3 октября — Алексей Горшенёв — российский певец, музыкант и композитор, вокалист группы «Кукрыниксы»
 9 октября — Шон Леннон — американский певец, гитарист и композитор
 10 октября — Исан — норвежский певец и музыкант, вокалист и гитарист группы Emperor
 18 октября — Deso Dogg (ум. ) — немецкий рэпер

Ноябрь 
 18 ноября — Нил Бойд (ум. ) — американский певец (тенор)

Декабрь 
 18 декабря — Сиа — австралийская певица и автор песен
 19 декабря — Джереми Соул — американский композитор

Скончались 

 10 февраля — Дэйв Александер (27) — американский музыкант, басист группы The Stooges
 4 февраля — Луи Джордан (66) — американский саксофонист, мультиинструменталист, автор песен и бэнд-лидер
 19 февраля — Луиджи Даллапиккола (71) — итальянский композитор, пианист и педагог
 14 марта — Хейвен Гиллеспи (87) — американский композитор и поэт-песенник
 16 марта — Ти-Боун Уокер (64) — американский блюзовый гитарист, певец и автор песен
 28 апреля — Том Донахью (46) — американский радиодиджей
 4 мая — Идрис Агаларов (57) — азербайджанский советский оперный певец (лирический баритон)
 13 мая — Боб Уиллс (70) — американский музыкант, автор песен и бэнд-лидер
 29 июня — Тим Бакли (28) — американский певец, гитарист и автор песен
 9 августа — Дмитрий Шостакович (68) — советский композитор, пианист и педагог
 3 сентября — Абдулло Абдурауфов (46) — советский таджикский и узбекский оперный певец (тенор)
 1 октября —  (39) — американский музыкант, продюсер и автор песен, барабанщик группы Booker T. & the M.G.’s
 14 ноября — Артемий Айвазян (73) — советский армянский композитор, дирижёр и виолончелист
 8 декабря — Гэри Тэйн (27) — британский музыкант, бас-гитарист группы Uriah Heep

См. также

Примечания